Maldita sea puede referirse a:

Holy Crap (Maldita sea en español) Capítulo de padre de familia. 
Maldita sea, programa de televisión chileno de Canal 2 Rock & Pop.